Middlesbrough FC deltog säsongen 2005/2006 i Premier League, FA-cupen, Engelska ligacupen och UEFA-cupen. Laget höll sig ännu en gång i mittskiktet i Premier League, där det blev en fjortonde plats, hela sju placeringar sämre än säsongen innan. Detta kompenserades dock med framgångarna i UEFA-cupen, där man tog sig hela vägen till klubbens första europeiska final, där Sevilla blev för svåra och man föll med hela 4-0. Efter säsongen lämnade managern Steve McClaren sin post efter fem år, för att ta över det engelska landslaget. Tidigare lagkaptenen Gareth Southgate utsågs till ersättare.

Turneringar

Spelartrupp

Målvakter
  Brad Jones
  Mark Schwarzer
  Ross Turnbull

Backar
  Matthew Bates
  Colin Cooper
  Andrew Davies
  Ugo Ehiogu
  Stuart Parnaby
  Emanuel Pogatetz
  Franck Queudrue
  Michael Reiziger
  Chris Riggott
  Gareth Southgate
  David Wheater
  Abel Xavier

Mittfältare
  George Boateng
  Lee Cattermole
  Doriva
  Stewart Downing
  Adam Johnson
  Gaizka Mendieta
  James Morrison
  Ray Parlour
  Fábio Rochemback

Anfallare
  Malcolm Christie
  Danny Graham
  Jimmy Floyd Hasselbaink
  Joseph-Désiré Job
  Massimo Maccarone
  Szilárd Németh
  Mark Viduka

Premier League

Matcher

Bästa målskyttar
  Yakubu Aiyegbeni 13
  Jimmy Floyd Hasselbaink 10
  Mark Viduka 7

Tabell

Referenser
 - RSSSF England 2005/06
 - Latest Middlesbro Results Soccerbase.com

Middlesbrough FC:s säsonger
Middlesbrough